Зди́слав Э́йхлер (; 18 января 1883, Нешава — 8 июля 1949, Познань) — польский художник, иллюстратор и график, профессор Академии изящных искусств в Познани.

Биография 

Здислав Эйхлер учился живописи в варшавской Школе Рисунковой. В 1903—1904 годах продолжил своё обучение в краковской Академии изящных искусств у профессоров Юзефа Мехоффера и Яна Станиславского. С 1905 года жил в Варшаве, работая как профессиональный художник, иллюстратор и карикатурист (под псевдонимом Гад), преподавал живопись и рисунок в педагогическом семинаре им. Элизы Ожешко, сотрудничал с издательством Якуба Мортковича.

В 1926—1939 годах художник вёл курс рисунка в Народной школе прикладного искусства в Познани. Входил в группу великопольских художников «Пластика». Во время Второй мировой войны Здислав Эйхлер оставался в Варшаве.

С 1945 года художник преподавал рисование и подачу перспективы в Академии изящных искусств в Познани, с 1948 года — профессор. Участник художественных выставок в Варшаве и в Познани. В Познани состоялась в 1950 году его посмертная выставка.

В свободное время Здислав Эйхлер интересовался археологией. Он также сотрудничал с Банком Польши и создавал образцы для государственных облигаций и банкнот (номиналом в 2 злотых от 1936 года и в 10 злотых от 1929 года).

Похоронен на Милостовском кладбище в Познани.

Ссылки 
 Работа Эйхлера в галерее аукциона  
 Описание банкноты в 2 злотых  
 Описание банкноты в 10 злотых  
 Wydawnictwo Jakuba Mortkowicza

Художники Польши
Художники-карикатуристы Польши
Похороненные в Познани
Художники банкнот
Похороненные на Милостовском кладбище